Le championnat de La Réunion de football 2015 ou championnat de Division 1 Promotionnelle est la  de la compétition.

Changement 
Malgré l'annulation des élections de la Ligue réunionnaise de football en , et l'attente de nouvelle élections, une date a été trouvée pour le . L'AS Possession, champion de D2R, ne pourra pas accéder à la D1P à cause d'un problème de budget du club. La AS Capricorne a été choisie pour être repêchée parmi l'élite. Par conséquent, aucun club de l'édition 2014 n'est relégué en D2R à la suite de la non-montée de l'AS Possession et de la disparition en  de l'USST.

Les clubs de l'édition 2015 

 AJ Petite-Île	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 US Bénédictins (Saint-Benoît)
 ARC Bras Fusil (Saint-Benoît)
 AS Possession* (promus remplacé) par la AS Capricorne 
 AS Marsouins (Saint-Leu)
 SS Saint-Louisienne
 SDEFA (Saint-Denis)
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC

Promus 
 SDEFA

Relégués de l'édition précédente 
Aucun

Compétition

Classement 

|}

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Matchs

Meilleurs buteurs

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2015

Références

Source 
 

2015
La Reunion
2015 à La Réunion